Marek Antoniusz Orator (143–87 p.n.e.) – polityk i znany mówca rzymski, dziadek Marka Antoniusza
 Marek Antoniusz Kretyk (zm. ok. 72 p.n.e.) – polityk rzymski, ojciec Marka Antoniusza
 Marek Antoniusz (83–30 p.n.e.) – wódz i polityk rzymski
 Marek Antoniusz Antyllus (I w. p.n.e.) – syn Marka Antoniusza i Fulwii
 Marek Antoniusz Julianus (I w.) – prokurator Judei

Zobacz też 
 Marc Anthony
Strony ujednoznaczniające